Play the Game puede referirse a:

Play the Game, canción de Queen.
Play the Game, programa de televisión estadounidense.